Уфимская ТЭЦ-1 — старейшая теплоэлектроцентраль города Уфы Республики Башкортостан. Входит в состав ООО «Башкирская генерирующая компания». С 1 июня 2013 года ТЭЦ-1 - производственная площадка Уфимской ТЭЦ-4.

История 
Строительство ТЭЦ-1 было начато в 1935 году, параллельно со строительством Уфимского нефтеперерабатывающего завода, в составе которого строилась ТЭЦ. Первые агрегаты Уфимской ТЭЦ 10 июня 1938 года были введены во временную, а в начале следующего года — в промышленную эксплуатацию.

В 1941 году мощность Уфимской ТЭЦ-1 была доведена до 22 МВт, в 1942 году она увеличилась до 34 МВт.

В 1965 году была проведена модернизация оборудования, механизация и автоматизация производственных процессов, в результате чего производительность котлоагрегатов была доведена до 875 т пара в час. В это же время все котлы ТЭЦ были переведены на природный газ.

Основные производственные показатели и установленное оборудование 
Установленная электрическая мощность на 1 января 2011 года составляет 69 МВт, тепловая — 572 Гкал/ч (без учёта ГТЭС-25, введённой в эксплуатацию в 2011 г.).

По состоянию на 2011 год на ТЭЦ установлены:
 паровые котлы:
 ПК-6 Е-115-32ГМ производительностью 115 т/ч, введён в эксплуатацию в 1941 году;
 ПК-7 Е-115-32ГМ производительностью 115 т/ч, введён в эксплуатацию в 1943 году;
 ПК-11 Е-160-100ГМ производительностью 160 т/ч, введён в эксплуатацию в 1968 году;
 ПК-12 Е-160-100ГМ производительностью 160 т/ч, введён в эксплуатацию в 1968 году;
 ПК-13 Е-160-100ГМ производительностью 160 т/ч, введён в эксплуатацию в 1969 году;
 ПК-14 Е-160-100ГМ производительностью 160 т/ч, введён в эксплуатацию в 1995 году;
 водогрейные котлы:
 ВК-1 ПТВМ-50 производительностью 50 Гкал/ч, введён в эксплуатацию в 1965 году;
 ВК-2 ПТВМ-50 производительностью 50 Гкал/ч, введён в эксплуатацию в 1965 году;
 ВК-3 ПТВМ-50 производительностью 50 Гкал/ч, введён в эксплуатацию в 1966 году;
 ВК-4 ПТВМ-50 производительностью 50 Гкал/ч, введён в эксплуатацию в 1966 году;
 котёл-утилизатор К-25-130Н производительностью 25 Гкал/ч, введён в эксплуатацию в 2010 году;
 турбоагрегаты:
 ТГ-3 ПР-10-29/12/1,3, введён в эксплуатацию в 1941 году;
 ТГ-5 ПР-9-90/15/7 м, введён в эксплуатацию в 1974 году;
 ТГ-6 ПР-25-90/10/0,9, введён в эксплуатацию в 1968 году;
 ТГ-7 ПР-25-90/10/0,9, введён в эксплуатацию в 1969 году;
 ГТУ-1 ГТЭС-25П номинальной мощностью 18,74 МВт, введена в эксплуатацию в 2011 году.

В 2008—2009 гг. электрическая и тепловая мощность ТЭЦ была выше — 84 МВт и 704 Гкал/ч соответственно. Снижение связано с выводом из эксплуатации по соображениям экономической целесообразности устаревшего оборудования: с 1 июля 2010 года выведены из эксплуатации турбогенератор ТГ-4 ПР-15-29/12/1,3, паровые котлы № 8 Е-115-32 ГМ и № 10 ТП-200-32 ГМ. Планируется вывод из эксплуатации с 1 октября 2011 года турбогенератора № 3 ПР-10-29/12/1,3.

Вместе с тем в 2011 году было введено новое оборудование — газовая турбина ГТЭС-25 с котлом-утилизатором К-25-130Н номинальной мощностью 18,74 МВт. С учётом нового оборудования, электрическая мощность станции достигла 77,74 МВт.

В 2010 году Уфимская ТЭЦ-1 выработала 284,2 млн кВт·ч электрической энергии, что составляет всего 1,1 % от выработки электрической энергии на территории Республики Башкортостан. Коэффициент использования установленной электрической мощности составил в 2010 году 42,7 %. Отпуск тепловой энергии в том же году составил 826 тыс. Гкал.

Примечания

Ссылки 
 Описание ТЭЦ на официальном сайте ООО «Башкирская генерирующая компания»
 Историческая справка на сайте ОАО «Башкирэнерго»

Электростанции Башкортостана
Газовые электростанции России
Предприятия Уфы